Nieznani Sprawcy (zespół muzyczny)
 nieznani sprawcy w Polsce (eufemizm)